Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР — орган государственной власти в РСФСР в 1959—1990 годы.

История 
Министерство создано на основании закона РСФСР от 26 ноября 1959 года «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР „Об образовании союзно-республиканского Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР“ и о внесении дополнения в статью 54 Конституции (Основного Закона) РСФСР». Реорганизовано 14 июля 1990 года и преобразовано в Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы (Закон РСФСР от 14 июля 1990 года № 101-I «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР»).

Руководство 
За все время существования министерства были назначены два его руководителя:

См. также 
 Список министров образования России
 Совет министров РСФСР

Примечания 

Государственное устройство РСФСР